Pierikos oder S.F.K.P. ist ein Fußballverein aus Katerini, Griechenland.

Geschichte 
Der Klub wurde am 11. April 1961, durch den Zusammenschluss von Megas Alexandros Katerinis und Olympos Katerinis gegründet. 
Megas Alexandros spielte in der Saison 1959/60 noch in der Super League, beendete die Saison jedoch als 15. und musste in die zweitklassige Football League absteigen.

Die beiden Vereine konnten auch im folgenden Jahr keine Erfolge aufweisen. Sie sahen den Zusammenschluss als einzigen Weg, um ein Team aus Katerini in der Super League zu haben. Der neue Verein bekam den Namen Pierikos Katerini.

Saisonübersicht 

 alle Punkte wurden ins heutige Punktesystem übertragen (3 Pkt. für einen Sieg, 1 Pkt. für ein Unentschieden)
 (*) Zwangsabstieg

Trainer 
  Dezső Bundzsák (1966–1968, 1984–1985)

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Greek Football Association

Griechischer Fußballverein
Pierikos
Pierikos Katerini
Sport (Zentralmakedonien)